Il toponimo Popești può riferirsi a diverse località della Romania:

Popești, comune del distretto di Argeș
Popești, comune del distretto di Bihor
Popești, comune del distretto di Iași
Popești, comune del distretto di Vâlcea
Popești, comune del distretto di Vrancea
Popești-Leordeni, città del distretto di Ilfov